Бреїла ():
 Браїлов (Браїла, Бреїла) — місто в Румунії, центр повіту Бреїла
 Бреїла — повіт в Румунії
 Бреїла — село у Молдові, у складі муніципію Кишинів